2444 км, 2444-й киломе́тр — топоним в Дагестане, Российская Федерация.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 2444 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы Азад-Оглы, линия Дербент — Самур (эксп.), Северо-Кавказская железная дорога. Код 544713
 2444 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Кизилюрт — Махачкала, Северо-Кавказская железная дорога. Код 542845